Slovo bajadéra (francouzsky – bayadère, portugalsky –  bailadeira) přišlo z Indie do Evropy a užívá se ve více významech:

 Bajadéra – indická tanečnice

 Bajadera (dezert) –  chorvatský dezert, který obsahuje čokoládu i ořechy

 Bajadéra Joy – rock-punková kapela ze Strakonic

 Bajadéra (balet) – romantický balet Ludwiga Minkuse

 Bajadéra (opereta) – opereta Emmericha Kálmána

 Bajadéra (polka) – rychlá polka Johanna Strausse mladšího (op. 351)

 Bůh a Bajadera – balada od Johanna Wolfganga von Goethe (Der Gott und die Bajadere). Je ve wikizdrojích: Ballady Göthovy/Bůh a Bajadera
 Bajadéra (opera) – libreto opery Баядера, které v roce 1887 napsal ruský dramatik I. V. Špažinskij (И. В. Шпажинский) osobně pro P.I. Čajkovského.
Wikipedie:Rozcestníky